Бистрице је насеље у општини Зета у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 345 становника (према попису из 1991. било је 374 становника).

Демографија 
У насељу Бистрице живи 258 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,8 година (38,8 код мушкараца и 38,8 код жена). У насељу има 85 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,06.

Ово насеље је углавном насељено Црногорцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Зета
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори